Вудленд, Вудланд () — многозначный термин.

Топоним 
 Вудленд — город в округе Хеннепин, штат Миннесота, США.
 Вудленд — тауншип в округе Райт, Миннесота, США.
 Вудленд — столица округа Йоло, Калифорния, США.
  — город в округе Нортгемптон, Северная Каролина, США.
 Вудленд-Хиллз — округ города Лос-Анджелес в Калифорнии, США.

Фамилия 
  (род. 1947) — британский мотогонщик, победитель гонок Isle of Man TT в классе D TT (1986).
  (1879—1933) — британский чиновник, губернатор провинции Монгалла Англо-Египетского Судана (1920—1924).
  (род. 1984) — американский гольфист, обладатель Кубка мира (2011), победитель Открытого чемпионата США (2019).
  (род. 1957) — австралийский гольфист, финалист Открытого чемпионата Австралии (1993).
  (род. 1921) — австралийская легкоатлетка, чемпион Игр Британской империи в эстафете 4×110/220 ярдов (1938).
  — британская журналистка, ведущая новостей телеканала STV (с 2010).
  (род. 1995) — британский и филиппинский футболист, игрок сборной Филиппин.
  (1921—2012) — американский инженер, изобретатель штрихкода, обладатель Национальной медали США в области технологий и инноваций (1992).
 Вудленд, Перси (1882—1958) — британский жокей, победитель скачек «Гранд Нэйшнл» (1903, 1913).

См. также 
 Вудлендский период